Сан Николас Толентино има више значења:

 Сан Николас Толентино (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Николас Толентино (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Николас Толентино (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас Толентино (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас Толентино (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас Толентино (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Сан Николас Толентино (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Николас Толентино (Сан Николас Толентино, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику